Кха ( вайли Kha ), кхаик — вторая буква тибетского алфавита, в букваре ассоциируется со словом «рот». В тексте используется для буквенного обозначения числа «2», «Кхагигукхи» — 32, «Кхажабкьюкху» — 62, «Кхадренбукхэ» — 92, «Кханарокхо» — 122.

Общая доля раздела буквы кха в словаре — около 5 %, из них инициаль кха — 3 %.

В структурном отношении может быть только слогообразующей буквой и образует девять инициалей представленных ниже в алфавитном порядке:

Буква «кха» шрифтом ранджана:

См. также 
 Тибетско-русский словарь Рерих Ю.Н. ( Буква Кха - 1 том, стр. 228 - 377 )
 Тибетско-русская практическая транскрипция

Тибетский алфавит